The Beat Goes On – singolo di Sonny & Cher del 1967, dall'album In Case You're in Love
 The Beat Goes On – album dei Vanilla Fudge del 1968
 The Beat Goes On! – album di Sonny Criss del 1968
 The Beat Goes On – singolo di Bob Sinclar del 2002
 The Beat Goes On – album degli Opus del 2004
 The Beat Goes On – album di Emilie-Claire Barlow del 2010
 The Beat Goes On – singolo dei Beady Eye del 2011, dall'album Different Gear, Still Speeding